Дейнега Віталій Олегович (* 1983) — волонтер, громадський діяч, засновник та керівник благодійного фонду «Повернись живим».
 Дейнега Володимир Миколайович (* 1966) — український диригент, баяніст, кандидат мистецтвознавства.
 Дейнега Володимир Олександрович (* 1977) — український футзаліст і футболіст. Чотириразовий чемпіон України, віцечемпіон Європи. 
 Никанор (Дейнега) (1907—1982) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви; 1972—1982 — єпископ-помічник Львівської архієпархії.
 Дейнега Никифор Іванович (1907—2000) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Дейнега Олексій Тиховович (1914—1988) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Дейнега Сергій Валентинович (1972—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дейнега Сергій Євгенович (1985—2014) — солдат ДПСУ, учасник російсько-української війни.